«Río Santa Cruz» puede referirse a:

Hidrografía

América del Norte 
  en Estados Unidos
 Río Santa Cruz, cauce fluvial de Arizona (:w:en) y Sonora, México.
 Río Santa Cruz, cauce fluvial en Nuevo México.
  en México
 Río Santa Cruz, cauce fluvial en Sonora y Arizona, EE.UU. (:w:en).

América Central 
  en Cuba
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.
  en El Salvador
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.
  en Guatemala
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.
  en Honduras
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.
  en Nicaragua
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.
  en Panamá
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.

América del Sur 
  en Argentina
 Río Santa Cruz, cauce fluvial en Santa Cruz.
  en Brasil
 Río Santa Cruz, cauce fluvial en Santa Catarina.
 Río Santa Cruz, cauce fluvial en Minas Gerais.
  en Perú
 Río Santa Cruz, cauce fluvial (:w:en).
  en Trinidad y Tobago
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.
  en Venezuela
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.

Asia 
  en Filipinas
 Río Santa Cruz, cauce fluvial.